Ольгинское — название населённых пунктов.

Россия 
 Ольгинское — село в Иглинском районе Башкортостана.
 Ольгинское — село в Правоборежном районе Северной Осетии.
 Ольгинское — название села Кочубеевское в Кочубеевском районе Ставропольского края до 1961 года.

Украина 
 Ольгинское — в село в Амвросиевском районе Донецкой области.

См. также 
 Ольгинское сельское поселение